Wonderwall ist

 Wonderwall (Band), eine deutsche Popgruppe
 Wonderwall (Film), ein Film von 1968
 Wonderwall (Lied), ein Lied der Band Oasis
 Wonderwall Music, ein Album von George Harrison